Der DFB-Pokal 2022/23 ist die 80. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale wird voraussichtlich am 3. Juni 2023, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion stattfinden.

Der Pokalsieger erhält einen direkten Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24. Sollte der Pokalsieger sich bereits über die Bundesliga für einen Startplatz in Champions League oder Europa League qualifiziert haben (Platz 1–5), rückt der Sechstplatzierte der Bundesliga 2022/23 von den Play-offs der UEFA Europa Conference League 2023/24 in die Gruppenphase der Europa League auf, und der Siebte erhält den freigewordenen Play-off-Startplatz in der Conference League.

Titelverteidiger ist RB Leipzig.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die erste Runde waren 64 Mannschaften sportlich qualifiziert, die sich wie folgt zusammensetzten:

Die Teilnahme einer zweiten Mannschaft desselben Vereins oder derselben Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Pokal war nicht zugelassen.

Termine 
Zur Saison 2022/23 reformierte der DFB den Rahmenspielplan des DFB-Pokals. Nach eigenen Angaben sollte so die Attraktivität für TV-Übertragungen gesteigert werden, da weniger Spiele zeitgleich stattfanden. Die Reform umfasste folgende Änderungen:

 Zwei Partien der 1. Hauptrunde finden an einem Dienstag bzw. Mittwoch Ende August statt. Dies betrifft in der Saison 2022/23 die Partien mit Beteiligung der Supercupteilnehmer FC Bayern München und RB Leipzig.
 Die Viertelfinals werden auf zwei Wochen aufgeteilt (A und B). Somit wird pro Tag nur noch ein Spiel stattfinden. In der Saison 2022/23 werden anstatt der Viertelfinals die Achtelfinals auf zwei Wochen aufgeteilt.
 Die Achtelfinals werden nicht mehr im Februar, sondern bereits im Dezember stattfinden. In der Saison 2022/23 ist das Achtelfinale allerdings weiterhin für den Februar angesetzt, da es sonst zu Terminüberschneidungen mit der Weltmeisterschaft im November/Dezember 2022 in Katar kommt.

Die Spielrunden werden somit voraussichtlich an folgenden Terminen ausgetragen:

 1. Hauptrunde: 29. Juli bis 1. August & 30./31. August 2022
 2. Hauptrunde: 18./19. Oktober 2022
 Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar & 7./8. Februar 2023
 Viertelfinale: 4./5. April 2023
 Halbfinale: 2./3. Mai 2023
 Finale in Berlin: 3. Juni 2023

1. Hauptrunde 
Die 32 Partien der 1. Hauptrunde wurden am 29. Mai 2022 ausgelost. Die Lose wurden durch den ehemaligen Nationalspieler Kevin Großkreutz gezogen, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth übernahm die Rolle des Ziehungsleiters.

Die erste Hauptrunde zählte als „Aktionsspieltag Klimaschutz“, eine vom DFB ausgerufene Aktion, um Umwelt- und Klimathemen in den Mittelpunkt zu rücken. Aus diesem Grund fingen alle Partien eine Minute später als geplant an. In dieser Minute sollten in allen Stadien Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz erfolgen.

|}

2. Hauptrunde 
Die Auslosung fand am 4. September statt und wurde im ZDF live übertragen. Die Paarungen wurden von Para-Schwimmer Josia Topf gezogen. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen nutzte der Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2020 dazu eine Suppenkelle. Als Ziehungsleiter fungierte, erstmals in seiner Amtszeit, DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Die Spiele wurden am 18. und 19. Oktober ausgetragen.

|}

Achtelfinale 
Die Auslosung fand am 23. Oktober statt und wurde ab 19.15 Uhr live in der ARD übertragen. Als Losfee fungierte Maria Asnaimer, die für den TuS Germania Lohauserholz-Daberg siebtklassig aufläuft. Die Amateurfußballerin war in der abgelaufenen Spielzeit mit 93 Toren in 33 Spielen die bundesweit treffsicherste Preisträgerin der DFB-Auszeichnung Torjägerkanone für alle. Ziehungsleiter war der damalige Direktor der deutschen Fußballnationalmannschaft Oliver Bierhoff. Die Spiele wurden am 31. Januar sowie am 1., 7. und 8. Februar 2023 ausgetragen.

Für das Achtelfinale wurden folgende Spielpaarungen ausgelost:

|}

Viertelfinale 
Die Begegnungen wurden am 19. Februar 2023 ausgelost. Die Lose wurden durch die deutsche Nationalspielerin Jacqueline Meißner gezogen, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth fungierte als Ziehungsleiter.

|}

Fernsehübertragungen 
Wie in der Vorsaison werden alle Spiele des DFB-Pokals live vom Pay-TV-Sender Sky Deutschland übertragen. Insgesamt 15 Partien des Wettbewerbs werden frei empfangbar im Ersten der ARD bzw. im ZDF zu sehen sein.

Prämien aus den Fernseh- und Vermarktungserlösen 
Der Anteil an den Vermarktungserlösen je Teilnehmer beträgt für die erste Runde 209.247 Euro. Klubs, die in die zweite Runde einziehen, verzeichnen Einnahmen in Höhe von 418.494 Euro. Für das Erreichen des Achtelfinales werden 836.988 Euro ausgezahlt. Die Viertelfinalisten erhalten 1.673.975 Euro, die Halbfinalisten 3.347.950 Euro. Der Verlierer des Finales erhält 2.880.000 Euro und der Gewinner 4.320.000 Euro.

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23